Repräsentanz kann bedeuten:
 Repräsentanz (Organisation), Interessenvertretung, Vertretung einer Organisation, eines Unternehmens
 Repräsentanz (Ökologie), Repräsentativität als Kriterium für die Ausweisung von Schutzgebieten
 Repräsentanz (Politik)
 Repräsentanz (Statistik)

Siehe auch:
 Repräsentation
 Repräsentativität